Um endpoint, ou em Português ponto de extremidade, é um sinal de terminação ou conclusão.

 Endpoint (banda), uma banda de punk hardcore de Louisville, Kentucky
 Em ciência da computação, em discussões sobre protocolos de comunicação, um endpoint é o nome para uma entidade em um terminal de uma conexão da camada de transporte. Ver também endpoint de comunicação
 Endpoint clínico, refe-se a endpoint primário e secundário usado em ensaios clínicos
 Em arquitetura orientada a serviços, um endpoint é o ponto de entrada para um serviço, um processo ou um destino de fila ou tópico
 Em computação, Endpoint é o nome de várias ferramentas de segurança para desktop da Symantec, Check Point, Sophos e McAfee

Desambiguação